

Geografia 
Regno Unito
 Glasgow città della Scozia
Greater Glasgow Area Metropolitana

Port Glasgow, paese nell'Inverclyde, vicino a Glasgow

Canada
 Glasgow (Ontario)

Nuova Zelanda
 Glasgow Range – catena montuosa nell'isola meridionale

Stati Uniti
 Glasgow – CDP della contea di New Castle, Delaware
 Glasgow – villaggio ella contea di Scott, Illinois
 Glasgow – città della contea di Barren, Kentucky
 Glasgow – località del Maryland
 Glasgow – comune diviso tra la contea di Howard e la contea di Chariton, Missouri
 Glasgow – città della contea di Valley, Montana
 Glasgow – CDP della contea di Coos, Oregon
 Glasgow – borough della contea di Beaver, Pennsylvania 
 Glasgow – comune della contea di Rockbridge, Virginia
 Glasgow – comune della contea di Kanawha, Virginia

Persone 
 Ellen Glasgow – scrittrice statunitense
 Gary Glasgow – calciatore trinidadiano
 Wayne Glasgow – cestista statunitense

Altro 
 5805 Glasgow – asteroide
 Glasgow Boys – circolo artistico fra il 1880 e il 1890 influenzato dai paesaggi "en plein-air"
 Glasgow Coma Scale – termine medico per indicare una scala di misura dei danni cerebrali
 Glasgow smile – ferita causata facendo piccoli tagli ai bordi della bocca della vittima

Pagine correlate 
HMS Glasgow